Saturnin z Kartaginy (zm. w III w.) – niewolnik św. Perpetui, wspominany 7 marca
 Saturnin z Kartaginy  (zm. 284-305) – męczennik rzymski, wspominany 29 listopada
 Saturnin z Tuluzy (zm. 249-251) – pierwszy biskup Tuluzy, męczennik, wspominany 29 listopada
 Saturnin z Cagliari (zm. w III w.) – męczennik wspominany 30 października, prawdopodobnie identyfikowany z Saturninem z Tuluzy
 Saturnin z Krety (zm. ok. 250) – męczennik, wspominany 23 grudnia
 Saturnin z Nikomedii (zm. w III wieku) – męczennik, wspominany 7 maja
 Saturnin, Feliks, Datyw (męczennicy z Abiteny) (zm. ok. 304) – męczennicy wspominani 12 lutego

Przypisy